FMJ steht als Abkürzung für:

 Fraternités monastiques de Jérusalem, Vereinigung verschiedener katholischer Gemeinschaften
 Freedom for Media in Java, die freie Alternative Freedom for Media in Java hat das Ziel, einen Open-Source-Ersatz zum JMF von Sun zu erstellen, siehe Java Media Framework#Alternativen
 FMJ (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller

Abkürzung